Le Vicomte oder Le-Vicomte steht für:

 Le Vicomte Classic Coachbuilders, kanadischer Automobilhersteller

geographische Objekte in Frankreich:
 Fontenay-le-Vicomte, Gemeinde im Département Essonne
 La Chaize-le-Vicomte, Gemeinde im Département Vendée
 Le Monteil-au-Vicomte, Gemeinde im Département Creuse
 Pommerit-le-Vicomte, Gemeinde im Département Côtes-d’Armor
 Saint-Sauveur-le-Vicomte, Gemeinde im Département Manche
 Kanton Saint-Sauveur-le-Vicomte, Verwaltungseinheit im Département Manche
 Schloss Vaux-le-Vicomte, Schloss in Maincy, Département Seine-et-Marne